Die Australian Open 2011 fanden vom 8. bis 14. August 2011 in Canberra, Australien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Wertungskategorie World Series Platinum.

Titelverteidiger war Nick Matthew, der erneut das Endspiel erreichte. Dort traf er wie im Vorjahr auf Ramy Ashour, der Matthew mit 12:14, 11:6, 10:12, 11:8 und 11:4 besiegte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 150.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2011/12
2011
Squashturnier in Canberra